est un genre fossile de plésiosaures de la famille des Elasmosauridae, ayant vécu au Crétacé supérieur en Argentine et en Antarctique.

Historique 
Aristonectes a été décrit en 1941 par le paléontologue espagnol Ángel Cabrera, sur la base de fossiles trouvés en Argentine.

Le nom Aristonectes vient du grec , áristos, « meilleur », et , nêktós, « nageant », et fait référence à ses qualités de nageur.

Liste des espèces 
Deux espèces ont été décrites :
  Aristonectes parvidens Cabrera, 1941 (espèce type)
  Aristonectes quiriquiensis

Références

Publication originale 
 Ángel Cabrera, Un Plesiosaurio nuevo del Cretáceo del Chubut, Revista del Museo de La Plata, , , 1941

Voir aussi

Liens externes 
 Aristonectes, sur The Plesiosaur Directory

Plesiosauroidea
Genre de plésiosaures (nom scientifique)
Plésiosaure du Crétacé supérieur
Taxon fossile décrit en 1941